In 2016 werd het 38ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 13 februari tot 8 mei. Sete de Dourados werd de kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste notering in de competitie door. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul